Arthoniaceae är en familj av svampar. Arthoniaceae ingår i ordningen Arthoniales, klassen Arthoniomycetes, divisionen sporsäcksvampar och riket svampar.

Bildgalleri

Källor

Externa länkar 

Sporsäcksvampar
Arthoniaceae